Payphone signifie en français : Téléphone public.
Payphone est une chanson sortie en 2012 du groupe américain Maroon 5 featuring Wiz Khalifa.